Джон Спенс (John Charles Howorth Spence; 4 апреля 1946, Канберра, Австралия — 28 июня 2021) — австралийско-американский , специалист по физике конденсированного состояния, с трудами, имеющими значение для биологии и материаловедения, лидер в области разработки и приложения электронной микроскопии атомного разрешения.
Член Австралийской АН (2016), иностранный член Лондонского королевского общества (2015), доктор философии (1973), регент-профессор Университета штата Аризона (c 1996).

Биография 
Окончил Мельбурнский университет со степенями бакалавра физики с отличием (1969), магистра (1971), доктора философии по физике (1973). Являлся постдоком в Оксфорде на кафедре материаловедения. Затем присоединился к группе профессора  в Университете штата Аризона, в котором ныне регент-профессор (с 1996), он также является там именным профессором (Richard Snell Professor) физики и директором по науке Научно-технического центра «Biology with X-ray Lasers» (BioXFEL) Национального научного фонда.

Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (2008) и Американского физического общества (1990),  (2009), , британского Института физики (1995).

Имеет двойное австралийско-американское гражданство.

Автор более 450 рецензированных публикаций, его индекс Хирша составляет 50.

Награды и отличия 
 Burton Medal, Electron Microscopy Society of America (1980)
 Alexander von Humbolt Senior Scientist Award (1991)
  Distinguished Lecture Award (2003)
 Distinguished Scientist Award,  (2006)
 Martin J. Buerger Award, Американская кристаллографическая ассоциация (2012)
 J.M. Cowley Medal,  (2014)

Примечания

Ссылки 
 https://physics.asu.edu/content/john-spence
 https://live-spence.ws.asu.edu/
 http://imc2014.com/index.php?page=plenary_speakers/spence
 https://vibconferences.be/speaker/john-c-h-spence

Физики конденсированного состояния
Члены Австралийской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по физике
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Американского физического общества
Члены Британского королевского общества микроскопистов
Члены Института физики